Strmovo est un toponyme qui peut désigner :
Strmovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;
Strmovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara ;
Strmovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.